Il doppio del Paris Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black e Jonathan Stark erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso in finale.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 3–6, 7–6, 7–5 Black e Stark.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Byron Black /  Jonathan Stark (finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale) 
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (quarti di finale) 
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1994